Зали́в Аля́ска () — залив Тихого океана, ограниченный береговой линией от полуострова Аляска и острова Кодьяк на западе до архипелага Александра на востоке. Площадь по разным данным от 384 тыс. км² до 1,533 млн км². Глубина до 4000 метров. Главные порты: Сьюард, Принс-Руперт (Канада).

География и гидрография 
Международная гидрографическая организация определяет границы залива Аляска следующим образом:

В информационной системе географических названий и в Геологической службе США определяют залив Аляски как ограниченный на севере берегом Аляски и на юге линией, идущей от южной оконечности острова Кадьяк на западе до пролива Диксон-Энтранс на востоке. Океанографически залив Аляска определяется как акватория, занимаемая Аляскинским круговоротом (известным также как Восточный субарктический круговорот) — гигантским циклоническим (дижущимся против часовой стрелки) завихрением относительно малосолёной воды, образованным благодаря господствующим ветрам. В этом случае южная граница залива проходит между 50° и 52° с. ш., параллельно направленному на восток течению, отделяющему его от остальной северной акватории Тихого океана. Западная граница залива размещается разными источниками между 165° и 170° з. д. (у некоторых авторов — вплоть до 180° з. д.).

Из-за плохо определённой южной границы залива оценки его площади сильно различаются. Согласно Британской энциклопедии, площадь залива 1,533 млн км², в Большой российской энциклопедии даётся в несколько раз меньшая оценка — 384 тыс. км². Согласно этому же источнику, ширина залива у входа — более . Более 75 % дна представляют собой абиссальную равнину, где глубины уменьшаются от 4 км на юго-западе (максимальная глубина — ) до 2,5 км на севере и вдоль материкового подножия. Равнину пересекают несколько трещиноватых зон, часты гайоты — изолированные подводные вершины, некоторые из которых поднимаются над общим уровнем дна на высоту до километра. Подводная окраина материка между абиссальной равниной и шельфом крутая, на протяжении  или менее глубины уменьшаются с 2500 до . За ясно выраженной бровкой шельфа, расположенной на глубинах от 200 до 300 метров, уклон дна становится значительно более пологим. Площадь шельфа залива Аляска — порядка 37 тыс. км², или 12,5 % от площади всего шельфа США, его ширина ваьирует от  у островов Королевы Шарлотты на юго-востоке до более чем  у острова Кадьяк на северо-западе. Шельф снова сужается дальше на запад, полностью сходя на нет у узкого и мелководного пролива Унимак, соединяющего залив Аляска с Беринговым морем. Почти на всём протяжении шельфа, даже всего в нескольких километрах от берега, глубины меняются мало, оставаясь в диапазоне 150—250 м. Шельф рассекают многочисленные желоба и ущелья, образующие сеть каналов между островов архипелага Юго-Восточной Аляски и архипелагов Шумагина и Семиди. В заливе расположены также остров Кадьяк, архипелаг Александра и острова Королевы Шарлотты.

Континентальное побережье крайне неправильной формы, иссечено фьордами, бухтами и мысами. Два крупнейших внутренних залива — Принс-Уильям на крайнем севере акватории (при размерах примерно 60 на  обладающий характеристиками внутреннего моря) и залив Кука на северо-западе (длиной около  при ширине от 30 до ). Вдоль всего побережья расположены протяжённые горные массивы. На востоке это северные отроги Каскадных гор, тянущиеся до юга Центральной Аляски, а на западе — Алеутский хребет. Высоты гор к востоку и северу от залива колеблются от 3 до , а в районе Алеутского хребта достигают . Многочисленные ледники, которыми покрыты горы, занимают около 20 % площади водосборного бассейна залива Аляска, образуя третье в мире по размерам ледниковое поле. Среди них — ледник Хаббард, самый большой долинный ледник в Северной Америке.

Ветвь направленного на восток Северо-Тихоокеанского течения, поднимающаяся на север вдоль континентального побережья, известна как Аляскинское течение. Течение затем поворачивает на запад вдоль побережья полуострова Аляска и Алеутских островов. Спецификой гидрографической ситуации в залив являются крупные (до  в диаметре) вихревые течения, формирующиеся на юго-востоке его акватории и медленно (со скоростью 2—3 см/с) продвигающиеся вдоль континентального побережья на север, а затем на запад, прежде чем распасться. Приливы полусуточные (высотой до  и смешанные (до ).

Большие объёмы осадков на склонах гор, окружающих залив, питают многочисленные реки, впадающие в него. Благодаря этому вдоль побережья формируется зона с очень низкой солёностью воды. Эту воду несёт на запад прибрежное Аляскинское течение. В южном направлении температура и солёность воды быстро повышаются. Среди основных источников стока — ледники Беринг и Маласпина, реки Алсек и Коппер в северной части залива и реки Кник, Матануска и Суситна, впадающие в залив Кука. Со стоком в воды залива попадает большое количество наносных веществ: хотя общий водосборный бассейн таких рек как Коппер, Суситна и Стикин составляет только 4 % от площади бассейна Миссисипи, объём наносных веществ в их водах соответствует трети объёма наносных веществ в стоке Миссисипи.

С метеорологической точки зрения Аляскинский залив является крупным источником штормов, которые двигаются в южном направлении вдоль берегов Британской Колумбии, штатов Вашингтон и Орегон. Многие сезонные ливни на северо-западном побережье Тихого океана приносятся из Аляскинского залива.

Экология и экономическое значение 
Шельф залива Аляска изобилует подводными банками и гребнями, некоторые из которых (в частности банка Портлок северо-западнее острова Кадьяк и банка Алсек к югу от Якутата) имеют важное значение для рыболовецкого промысла. В целом весь залив Аляска, в особенности в его шельфовой части, представляет собой богатый рыбой регион. По данным на 1992 год, ежегодный вылов рыбы и морепродуктов в заливе превышал  на  объёма воды, а за 2002 год было добыто 5,1 млрд фунтов (2,3 млн тонн) рыбы и морепродуктов, или 54 % от общего объёма, доставленного в порты США, в том числе 92 % от общего объёма добытых в США тихоокеанских лососёвых. В число важнейших промысловых видов, добываемых в заливе Аляска, входят крабы (в частности камчатский, Chionoecetes и Metacarcinus magister), креветки, минтай, тихоокеанская треска, северный однопёрый терпуг, нерка, горбуша и тихоокеанский белокорый палтус. Пролив Шелихова между полуостровом Аляска и островом Кадьяк — важный район нереста лососёвых рыб. С 1980 года многие прибрежные острова северо-западной и северной части залива отнесены к Аляскинскому морскому национальному заповеднику.

Аляскинский залив считается перспективным с точки зрения запасов углеводородов. Только в заливе Кука с начала разработки месторождений в 1958 году до 2011 года было добыто более 1,3 млрд баррелей нефти, 7,8 трлн кубических футов (2,2 трлн м³) природного газа и 12 тыс. баррелей газового конденсата. По оценке 2011 года, запасы неразведанной нефти в этом районе колебались между 0,1 и 1,3 млрд баррелей нефти, между 5 и 40 млрд кубических футов природного газа и от 6 до 121 млн баррелей газового конденсата. Добыча нефти на шельфе залива Аляска сопряжена с возможными отрицательными экологическими последствиями: так, в 1989 году крушение танкера «Эксон Валдиз» у северного побережья залива привело к разливу большого количества нефти и крупномасштабной экологической катастрофе. В результате разлива нефти погибли приблизительно 250 тысяч морских птиц, 3000 каланов (40 % всей региональной популяции), сотни тюленей и десятки косаток. Тяжёлый ущерб был нанесён промыслу лососёвых и тихоокеанской сельди, многие рыболовецкие хозяйства обанкротились. Восстановление популяции каланов в регионе заняло 25 лет, популяция сельди не восстановилась полностью до 2018 года.

Примечания

Литература 
 
 

Заливы Тихого океана
Заливы Аляски